Queens steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Queens, Stadtbezirk von New York City
 Queens (Kentucky)
 Queens (West Virginia)
 Queens Chapel Manor (Maryland)
 Queens Cove (Florida)
 Queens Lake (Virginia)
 Queens Point (Montana)
 Queens Run (Pennsylvania)
 Queens Village (New York)

Film:

 Originaltitel von Schwule Mütter ohne Nerven, spanische Komödie aus dem Jahr 2005

Medien:

 Queens – Veranstaltungen im Blick, Stadt- und Veranstaltungsmagazin für Trier und Luxemburg

Siehe auch:
 ATP Queen’s Club, ein Tennisturnier auf Rasen in London
 Queen